Яковлівський район:

 Яковлівський район — Бєлгородська область Росії
 Яковлівський район — Приморський край Росії